Смолућа (Тутин), насељено мјесто у општини Тутин
 Смолућа Доња, насељено мјесто у општини Лукавац
 Смолућа Горња, насељено мјесто у општини Лукавац
 Операција Смолућа, војна операција Смолућа